Java Architecture for XML Binding (JAXB) позволяет Java разработчикам ставить в соответствие Java классы и XML представления. JAXB предоставляет две основные возможности: маршаллирование Java объектов в XML и наоборот, то есть демаршализация из XML обратно в Java объект. Другими словами, JAXB позволяет хранить и извлекать данные в памяти в любом XML-формате, без необходимости выполнения определённого набора процедур загрузки и сохранения XML. Он похож на xsd.exe и XmlSerializer в .NET Framework.

JAXB особенно полезен, когда спецификация является сложной и меняющейся. В этом случае, постоянные изменения схемы XML определений для синхронизации их с определениями Java могут занять много времени и быть подвержены ошибкам.

JAXB является частью Java SE платформы и является одной из API в Java EE платформе, и является частью Java Web Services Development Pack (JWSDP). Он также является базисом для WSIT. JAXB является частью SE версии 1.6.

JAXB 1.0 был разработан в рамках Java Community Process как JSR 31. Как и в 2006, JAXB 2.0 разрабатывается в рамках JSR 222. Эталонная реализация для этих спецификаций доступна как CDDL open source license на java.net.

Использование 
Инструмент «xjc» может использоваться для конвертации XML схемы и схем других файловых типов (как в Java 1.6, RELAX NG, XML DTD, и WSDL поддерживаются экспериментально) в классовые представления. Классы помечаются при помощи аннотаций из пространства имен javax.xml.bind.annotation.*, например, @XmlRootElement и @XmlElement. Последовательности XML-списков представлены атрибутами типа java.util.List. Сериализаторы и десериализаторы создаются через экземпляр JAXBContext

Кроме того, JAXB включает в себя инструмент «schemagen», который может по существу выполнять обратное к «xjc», создавая XML-схему из набора аннотированных классов.

Связывание типов данных по умолчанию 
В таблице ниже перечислены отображения типов данных XML схемы (XSD) и типов данных Java в JAXB.

Версии 
 Java SE 7: JAXB 2.2.3 (JSR 222, maintenance release 2)
 Java SE 6: JAXB 2.0 (JSR 222)

Также смотрите 
 XML data binding
 JiBX — one of the fastest XML data binders
 XMLBeans — a similar and complementary technology to JAXB from Apache Software Foundation
 TopLink — an object to relational and object to XML mapper from Oracle that supports JAXB 1.0
 EclipseLink MOXy — open source implementation of JAXB and object XML mapping services under the Eclipse Foundation
 Liquid XML Studio — Commercial tool for XML data binding code generation

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница JAXB Ссылка на реализацию проекта GlassFish
 предыдущая домашняя страница JAXB
 Учебный курс по JAXB от Вольфганга Лауна
 JSR 222 (JAXB 2.0)
 JSR 31 (JAXB 1.0)
 Учебный курс по Java EE 5 — Binding between XML Schema and Java Classes параграф по JAXB из учебного курса Java EE 5
 JAXB Мастер 
 Руководство по использованию JAXB со сложной схемой и JDeveloper.

Статьи 
 Создание XML-документа из объектной модели с JAXB 2
 JAXB 2.0
 XML and Java technologies: Data binding, Part 2: Performance

Java